Arnulf (bisbe de Roda), bisbe de Roda (1023-1067)
 Arnulf I el Dolent (~886 - 937), duc de Baviera (909 -914 i 919 -937) i marcgravi de Nordgau
 Arnulf (bisbe de Girona)
 Arnulf I de Baviera o Arnulf de Caríntia (850 - 899), marcgravi de Caríntia, rei de la França Oriental, rei de Lotaríngia i emperador d'Occident, de la dinastia Carolíngia